V Polsku je o ocenění Fotbalista roku rozhodováno od roku 1973 v referendu, které je organizováno magazínem Piłka Nożna. Původně existovaly 3 kategorie (fotbalista roku, trenér roku, objev roku), později se vytvořily další (např. tým roku).

Fotbalista roku

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
Player of the year - Poland, worldfootball.net 

Polsko
Fotbal v Polsku
Polská sportovní ocenění
Držitelé polských sportovních ocenění